Plate-forme de Pittsburgh de 1885; document fondateur du judaïsme réformé américain.
 Plate-forme de Pittsburgh de 1999; document modificateur du judaïsme réformé.